Бештаунит

 Бештаунит — изверженная горная порода.
 Бештаунит — упразднённый посёлок Ставропольского края. Входил в Минераловодский район. Снят с учёта 31.12.1966.